Edward James Gay kan syfta på:

Edward James Gay (1816-1889), amerikansk demokratisk politiker, kongressledamot 1885-1889
Edward James Gay (1878-1952), amerikansk demokratisk politiker, senator 1918-1921